Telem – partito politico israeliano fondato nel 1981
 Telem – partito politico israeliano fondato nel 2019